Ajmone Cat steht für
Mario Ajmone Cat (1894–1952), italienischer General
Ajmonecatsee, antarktischer See, benannt nach Giovanni Ajmone Cat (1934–2007)